Stamtavle har flere betydninger:

 Stamtavle (mennesker).
 Stamtavle (dyr) – et dokument der beviser om et dyr er en ren race.